Прислуч — название населённых пунктов на Украине:
 Прислуч — село в Березновском районе Ровненской области.
 Прислуч — село в Полонском районе Хмельницкой области.